Pilch ist:

 der deutsche Name der Gemeinde Plch, Okres Pardubice, Tschechien
 die englische Bezeichnung einer mittelalterlichen Pelzbekleidung

Pilch ist der Familienname folgender Personen: 

 Adalbert Pilch (1917–2004), österreichischer Maler und Graphiker
 Adam Pilch (1965–2010), polnischer  Geistlicher der evangelisch-lutherischen Kirche, Militärgeistlicher und Oberst der Polnischen Streitkräfte
 Herbert Pilch (1927–2018), deutscher Sprachwissenschaftler, Keltologe und Politiker
 Jerzy Pilch (1952–2020), polnischer Schriftsteller
 Tomasz Pilch (* 2000), polnischer Skispringer

Siehe auch:

 Bilche (Nagetiere)